Loose (Duitsland), een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Loose (Kent), een plaats en civil parish in Kent
 Loose (Suffolk), een plaats in Suffolk
 Loose (album), een album van de Canadese zangeres Nelly Furtado
 Loose (Therapy?), een nummer en single van Therapy?